Neocribellatae — одна из двух групп аранеоморфных пауков, включающий большинство видов пауков (около 32 тысяч видов).

Строение

Характерный признак — лабидогнатное строение хелицер: когтевидные вторые членики двигаются в медиальной плоскости — друг против друга. Такие хелицеры способны захватывать более крупную добычу, чем равных размеров хелицеры ортогнатного строения, которыми обладают абажуровые и мигаломорфные пауки.

Классификация 

Эта группа включает в себя 3 серии Gradunguleae (1 семейство), Haplogynae (6 надсемейств, 17 семейств) и Entelegynae (21 надсемейство, 70 семейств).

 Серия Gradunguleae
 Надсемейство Austrochiloidea
 Семейство Austrochilidae
 Семейство Gradungulidae
 Серия Haplogynae
 Надсемейство Caponioidea
 Семейство Caponiidae
 Семейство Tetrablemmidae
 Надсемейство Dysderoidea
 Семейство Dysderidae
 Семейство Oonopidae
 Семейство Orsolobidae
 Семейство Segestriidae
 Надсемейство Filistatoidea
 Семейство Filistatidae
 Надсемейство Leptonetoidea
 Семейство Leptonetidae
 Семейство Охирокерадитовые пауки (Ochyroceratidae)
 Семейство Telemidae
 Надсемейство: Pholcoidea
 Семейство Diguetidae
 Семейство Пауки-сенокосцы, или пауки-долгоножки (Pholcidae)
 Семейство Plectreuridae
 Надсемейство Scytodoidea
 Семейство Drymusidae
 Семейство Periegopidae
 Семейство Шипящие пауки (Scytodidae)
 Семейство Sicariidae
 Серия Entelegynae
 Надсемейство Agelenoidea
 Семейство Agelenidae
 Семейство Amphinectidae
 Надсемейство Amaurobioidea
 Семейство Amaurobiidae
 Надсемейство Araneoidea
 Семейство Anapidae
 Семейство Пауки-кругопряды (Araneidae)
 Семейство Cyatholipidae
 Семейство Листовые, или монетные пауки (Linyphiidae)
 Семейство Мисменовые пауки (Mysmenidae)
 Семейство Nephilidae
 Семейство Nesticidae
 Семейство Пимовые пауки (Pimoidae)
 Семейство Симфитогнатные пауки (Symphytognathidae)
 Семейство Синафридовые пауки (Synaphridae)
 Семейство Синотаксовые пауки (Synotaxidae)
 Семейство Tetragnathidae
 Семейство Пауки-тенетники (Theridiidae)
 Семейство Лучевые пауки (Theridiosomatidae)
 Надсемейство Archaeoidea
 Семейство Archaeidae
 Семейство Голархаидовые пауки (Holarchaeidae)
 Семейство Мецизмохенидовые пауки (Mecysmaucheniidae)
 Семейство Микрофолкомматидовые пауки (Micropholcommatidae)
 Семейство Парархеидовые пауки (Pararchaeidae)
 Надсемейство †Archaeometoidea
 Семейство †Архаеометовые пауки (†Archaeometidae)
 Надсемейство Dictynoidea
 Семейство Anyphaenidae
 Семейство Cybaeidae
 Семейство Desidae
 Семейство Диктиновые пауки ткачи (Dictynidae)
 Семейство Карликовые листовые пауки (Hahniidae)
 Семейство Никодамовые пауки (Nicodamidae)
 Надсемейство Corinnoidea
 Семейство Corinnidae (вкл. Phrurolithidae)
 Семейство Лиокрановые сумочные пауки (Liocranidae)
 Надсемейство Eresoidea
 Семейство Eresidae
 Семейство Hersiliidae
 Семейство Дисковые пауки (Oecobiidae)
 Семейство †Спатиаторидовые пауки (†Spatiatoridae)
 Надсемейство Gnaphosoidea
 Семейство Ammoxenidae
 Семейство Cithaeronidae
 Семейство Gallieniellidae
 Семейство Gnaphosidae
 Семейство Lamponidae
 Семейство Prodidomidae
 Семейство Trochanteriidae
 Надсемейство Lycosoidea
 Семейство Ctenidae
 Семейство Пауки-волки (Lycosidae)
 Семейство Oxyopidae
 Семейство Pisauridae
 Семейство Psechridae
 Семейство Senoculidae
 Семейство Stiphidiidae
 Семейство Trechaleidae
 Семейство Zoridae
 Семейство Zorocratidae
 Семейство Zoropsidae
 Надсемейство Mimetoidea
 Семейство Малкаровые пауки (Malkaridae)
 Семейство Пауки пираты (Mimetidae)
 Надсемейство Palpimanoidea
 Семейство Huttoniidae
 Семейство Palpimanidae
 Семейство Стенохиловые пауки (Stenochilidae)
 Надсемейство †Pyritaraneoidea
 Семейство †Пиритарановые пауки (†Pyritaraneidae)
 Семейство †Параттовые пауки (†Parattidae)
 Надсемейство Salticoidea
 Семейство Пауки-скакуны (Salticidae)
 Надсемейство Selenopoidea
 Семейство Настенные пауки-крабы (Selenopidae)
 Надсемейство Sparassoidea
 Семейство Sparassidae
 Надсемейство Tengelloidea
 Семейство Тенгеловые пауки (Tengellidae)
 Надсемейство Thomisoidea
 Семейство Крабовые пауки (Philodromidae)
 Семейство Пауки-крабы, или пауки-бокоходы (Thomisidae)
 Надсемейство Titanoecoidea
 Семейство Phyxelididae
 Семейство Титаноэцовые пауки (Titanoecidae)
 Надсемейство Uloboroidea
 Семейство Пауки-огры (Deinopidae, или Dinopidae)
 Семейство Пероногие пауки (Uloboridae)
 Надсемейство Zodaroidea
 Семейство Пауки—муравьеды (Zodariidae)
 Надсемейство incertae sedis
 Семейство Clubionidae
 incertae sedis
 Семейство Myrmecicultoridae

Примечания 

Аранеоморфные пауки